Oteo, concejo appartenant à la commune de Campezo en Alava dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 , localité de la commune de Medina de Pomar dans la province de Burgos, en Castille-et-León en Espagne.